Leistungsklasse A steht für:

 Leistungsklasse A beim Fechten in den Vereinigten Staaten, siehe United States Fencing Association #Organisation
 Leistungsklasse A im Fraueneishockey der Schweiz, siehe Swiss Women’s Hockey League A
 Leistungsklasse A im Voltigieren, siehe Pflicht- und Kürübungen beim Voltigieren #Figuren der Pflicht
 Leistungsklasse A im Pferdesport, siehe Leistungsabzeichen (Pferdesport)